Lista över 97 kommuner i provinsen Reggio Calabria i Italien.

 
Kommuner i provinsen Reggio Calabria